Launoy peut être :

Launoy, commune française du département de la Haute-Marne.
 Un hameau de la commune de Treuzy-Levelay du département de Seine-et-Marne.

() 
 Launoy, un hameau de la commune de Paliseul.

Patronyme 
 Claude Launoy (1748-1830), minéralogiste et inventeur français, inventeur avec François Bienvenu du principe de l'hélicoptère
 Jean de Launoy, historien ecclésiastique français du .

Homonymie de toponyme